Второй дивизион Чили 1956 () — пятый сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнила «Универсидад Католика», вылетевшая из Примеры, а также «Депортес Ла-Серена» и «Сан-Бернардо Сентраль».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1956
Спорт в Чили в 1956 году
Чили